Bernhard Meuser ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Meuser (Politiker) (1883–1949), deutscher Politiker (CDU)
 Bernhard Meuser (Publizist) (* 1953), deutscher Publizist und Verleger